Ungureni kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Ungureni (Bacău)
 Ungureni (Botoșani)